Indian Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Indian Lake (Pennsylvania)
Indian Lake (Texas)